Grange Hill (metrostation), een station van de metro van Londen aan de Central Line, of
Grange Hill (televisieserie), een Britse televisieserie die zich afspeelde op een middelbare school.